Eichwalde is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Dahme-Spreewald.
Eichwalde telt  inwoners.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg